

Musica 
 Spooky – gruppo musicale inglese
 DJ Spooky – musicista statunitense
 Spooky – album dei Lush del 1992
 Spooky – singolo dei New Order del 1993

Altro 
 Douglas AC-47 Spooky – velivolo prodotto dalla Douglas Aircraft Company
 Spooky the Tuff – personaggio immaginario dell'universo di Casper

Pagine correlate 
 Spook
 Spooks